Il gran premio (National Velvet) – romanzo di Enid Bagnold del 1935
 Gran Premio (National Velvet) – film del 1944 diretto da Clarence Brown
 Il magnifico King (National Velvet) – serie televisiva statunitense del 1960